Лебединский (Лебединская) — топонимическая фамилия.

Известные носители 
 Лебединский, Александр Игнатьевич (1913—1967) — советский астрофизик и геофизик.
 Лебединский, Алексей Игоревич (псевдоним Профессор Лебединский; род. 1968) — певец, композитор, поэт, актёр.
 
 Лебединский, Артемий Александрович (1921—2007) — российский музыкант, хормейстер.
 Лебединский, Борис Иванович (1891—1972) — советский художник и график.
 Лебединский, Валерий Ефимович (род. 1940) — российский поэт, прозаик, драматург, издатель.
 Лебединский, Виктор Васильевич (1927—2008) — патопсихолог, создатель оригинальной классификации нарушений психического развития.
 
 Лебединский, Вячеслав Васильевич (1888—1956) — российский и советский химик.
 Лебединский, Григорий Исаевич (1906—1997) — советский архитектор, инженер, полковник запаса.
 
 Лебединский, Игорь Константинович (1899—1982) — деятель советских спецслужб.
 Иоасаф (Лебединский) (1771—1816) — архимандрит Домницкого Рождество-Богородичного монастыря РПЦ.
 Лебединский, Иосиф Иванович (1895—1970) — советский военачальник, полковник, полный Георгиевский кавалер.
 Лебединский, Константин Михайлович (род. 1967) — врач анестезиолог-реаниматолог.
 Лебединский, Лев Николаевич (1904—1992) — советский музыковед, фольклорист.
 Леонтий (Лебединский) (в миру Иван Алексеевич Лебединский; 1822—1893) — епископ РПЦ.
 Лебединский, Марк Самуилович (1895—1980) — советский психолог, психотерапевт и психиатр.
 Лебединский, Николай Аркадьевич (1911—1940) — советский топограф, участник арктических зимовок и экспедиций.
 Лебединский, Нухим Гершевич (Григорьевич) (1888—1941) — русский и латвийский физиолог.
 Сильвестр (Лебединский) (1754—1808) — архиепископ, духовный писатель.
 Лебединский, Юрий Николаевич (Либединский; 1898—1959) — русский советский писатель.
 Лебединский, Ярослав (род. 1960) — французский историк.



Другое 
 Лебединский — лунный кратер.

См. также 
 Лебединский ГОК
 Лебединский район
 Либединский
 Лебедев
 Лебедянский